Volume 9: I See You Hearin' Me, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 2003
 Volume 9 (Shinhwa), een muziekalbum van de Zuid-Koreaanse band Shinhwa uit 2008
 Anjunabeats Volume 9, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2011
 Volume 9 (Point Blank), een muziekalbum van de Amerikaanse band Point Blank uit 2014